

Geografia 
 Egypt – esonimo inglese dell'Egitto
 Egypt – località del Distretto Sudorientale (Botswana)
 Egypt – città della Contea di Craighead, Arkansas (Stati Uniti d'America)
 Egypt – census-designated place statunitense in Alabama
 Egypt – census-designated place statunitense in Pennsylvania

Informatica 
 Egypt – microprocessore Opteron

Musica 
 Egypt – singolo dei Mercyful Fate del 1993
 Egypt – album di Youssou N'Dour del 2004

Televisione 
 Egypt – serie televisiva britannica

Pagine correlate 
Egitto (disambigua)